El Castell de Bell-lloc forma part d'una finca que està ubicada dins del terme municipal de la Roca del Vallès (Vallès Oriental) però tocant a la població de Cardedeu. Antigament eren les terres dels comtes de Bell-lloc i fins a principis del  foren un municipi independent. La finca actualment té més de 124 hectàrees, la major part de la superfície està coberta per bosc mediterrani d'alzines i pins però també hi ha camps de conreu, arbres fruiters i 9 hectàrees d'instal·lacions escolars. La base de l'antiga torre és ara la Capella de Sant Pau. Té a prop un gran casal residencial, ara masia, del . És una obra del municipi de la Roca del Vallès declarada bé cultural d'interès nacional.

Història

El Castell de Bell-lloc 
És un castell termenat documentat el 1073. Els orígens del castell de Bell-lloc es remunten a principis del  quan el restaurador del monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona, Geribert Guitard, li van donar el castell de Bell-lloc i la seva capella de Sant Pere. Aleshores els senyors de Bell-lloc esdevingueren castlans del castell pel monestir de Sant Cugat i el 1314 en recuperaren la senyoria, que continuaren els seus successors.

El títol de comte de Bell-lloc fou concedit pel rei-arxiduc Carles III, el 1707 al senyor de Bell-lloc que era sergent major d'infanteria i tresorer de l'exèrcit de l'Empordà, Ramon de Bell-lloc i de Macip. Durant la Guerra del Francès el castell fou gairebé destruït. El 1787 al cens de Floridablanca, el castell de Bell-lloc constituïa un poble independent amb el seu batlle. L'any 1836 va ser agregat a la Roca. L'any 1944 la família Bell-lloc es va vendre les terres.

Residència Escolar Bell-lloc 
El 29 de juny de 1966 per Sant Pere la desapareguda Caixa de Barcelona va obrir un centre escolar que després passà a mans de la Caixa de Pensions arran de la seva fusió "La Caixa". La part dels nens la portaven els Salesians i l'any 1966 al setembre es va començar el curs de 1r de batxillerat amb dues classes amb una setantena de nens, les nenes eren una cincuantena i les portaven les Germanes de la caritat. Els primers anys l'escola funcionava en régim d'internat. L'escola ocupava 9 de les 124 hectàrees de tota la finca. Des de bon principi el centre va funcionar com a escola concertada. Des del principi va promoure la cultura catalana, fent des del 1980 el jocs florals, va assolir molt prestigi gràcies a unes instal·lacions, un entorn i una qualitat en l'ensenyament immillorables, va ser la primera escola d'Espanya que va tenir aules d'ordinadors com a suport per l'ensenyament. Venien alumnes de tota la comarca i comarques veïnes i de poder adquisitiu divers. Disposava d'instal·lacions esportives, una piscina i una desena d'apartaments on inicialment vivien les comunitats de religiosos que en els primers anys es feien càrrec de la docència. Aquests apartaments es feien servir per acollir el personal de la Caixa que seguia cursos de formació i la seva acurada decoració feia que el bloc fos conegut popularment com l'hotelet. En el recinte també hi ha una part de l'antic castell dels Comtes de Bell-lloc. Un dels elements més destacats del complex residencial i escolar és l'església en la qual destaquen dues portes amb peces de bronze i un Sant Crist obra de l'escultor Josep Maria Subirachs.

El col·legi, que acollia alumnes des de P3 fins a tercer de BUP, encara que al primers anys era en règim d'internat i després funcionava en règim de mitja pensió. Disposava de dos grans menjadors on els alumnes i el personal dinaven en dos torns. També tenia un servei de transport. Setze autobusos arribaven cada matí amb els alumnes procedents de diverses localitats. En el seu punt àlgid l'escola va arribar a tenir 1200 alumnes, una seixantena de professors i mig centenar de professionals no docents.

Com a resultat de la reducció del pressupost que destinava l'entitat bancària "La Caixa" a la seva Obra Social es decideix tancar l'escola. L'any 1994 el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va permetre el tancament de la Residència Escolar Bell-lloc per part de "La Caixa". Les portes del centre tancaren al setembre de 1995 deixant a desenes de professors al carrer i 800 alumnes sense escola.

L'any 2004 l'Associació de Pares dels Alumnes de Bell-lloc aconseguí que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya considerés il·legal el tancament de l'escola. Va ser una victòria moral per als pares i els alumnes de l'escola però després de gairebé 10 anys del tancament ja era massa tard per obrir l'escola de nou.

Durant els anys posteriors al tancament l'escola restà mig abandonada, fent-se servir per a magatzem de la Fundació "La Caixa" i com a plató de rodatge de diversos curtmetratges més o menys amateurs.

Des de l'any 1983 fins a la venda dels terrenys per part de la Fundació "La Caixa" ocupà la masia de Bell-lloc i part dels terrenys un centre de treball per a per a discapacitats amb el nom de Viver de Bell-lloc. Actualment tenen les seves instal·lacions al terme municipal de Cardedeu.

Universitat Corporativa 
L'any 2002 l'empresa Santa & Cole de Cardedeu va comprar les instal·lacions. Aquesta empresa es dedica al disseny d'enllumenats i mobiliari urbà. En un principi hi volien instal·lar la seva pròpia escola de disseny però l'any 2006 en llogà les instal·lacions a Telefonica. La multinacional de la comunicació ha decidit que instal·larà a la finca de Bell-lloc la seva universitat corporativa. Es preveu que en aquest centre es formaran 6.000 directius d'aquesta companyia cada any. S'invertiran 10 milions d'euros anuals en aquest centre.

Es preveu que aquest centre aporti riquesa a tota l'àrea d'influència de Bell-lloc que anirà des del nucli poblat més a la vora com és Cardedeu, el terme municipal de la Roca i a la capital de comarca, Granollers.

Referències

Enllaços externs 
 L'Associació de Pares d'Alumnes de Bell-lloc guanya el judici contra "La Caixa" 
 Telefonica farà la seva Universitat corporativa a Bell-lloc
 Curtmetratge gravat a les instal·lacions de Bell-lloc PART 1
 Curtmetratge gravat a les instal·lacions de Bell-lloc PART 2
 Article històric sobre la Residència escolar Bell-lloc i el seu arquitecte Manuel Baldrich
 Informació del No-DO de la inauguració de l'escola Bell-lloc al setembre del 1967

Bell-lloc
Monuments històrics del Vallès Oriental
Patrimoni monumental de la Roca del Vallès
Edificis de la Roca del Vallès